Michael Harvey est un nom pouvant faire référence à :
 Michael Harvey (1958-), écrivain américain.
 Michael Harvey (1989-), taekwondoïste britannique.